Körkarlen kan avse:

 Körkarlen – en roman av Selma Lagerlöf
 Körkarlen (film, 1921) – svensk filmatisering av romanen, av Victor Sjöström
 Körkarlen (film, 1939) – fransk filmatisering av romanen, av Julien Duvivier, originaltitel La charrette fantôme
 Körkarlen (film, 1958) – svensk filmatisering av romanen, av Arne Mattsson